Petang (plaats), een plaats in Indonesië
Petang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing